Dabadie est un nom d'origine gasconne dont l'origine étymologique du mot est issue du terme abadie, forme méridionale du mot abbaye. Il désignait un habitant voisin d'une abbaye ou celui qui travaillait pour une abbaye.

Patronyme 
 Florent Dabadie, (1974-), journaliste français 
 Henri Dabadie (1867-1949), peintre français
 Henri-Bernard Dabadie (1797-1853), baryton français
 Jean-Loup Dabadie (1938-2020), homme de lettres français
 Marie Dabadie (1950-), journaliste et productrice française
 Familles d'Abadie

Notes et références

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français

Homonymie de patronyme
Patronyme gascon